Pan y quesito blanco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris; o
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.